Rehe est un terme pouvant désigner:

 district spécial de Rehe (, de 1914 à 1928) sous la République de Chine (1912-1949).
 Province du Rehe (, de 1945 à 1955), ancienne province de Chine, sous la République de Chine (1912-1949).
 Rehe, ville allemande du Westerwald en Rhénanie-Palatinat
 Stephanie Rehe (née en 1969), joueuse de tennis professionnelle américaine